HMS Neptune ha sido el nombre utilizado por nueve buques y una base naval de la Royal Navy británica, en honor al dios del mar de la mitología romana Neptuno:

  fue un navío de línea de 90 cañones botado en 1683.  Fue reconstruido en 1710 y en 1730. Fue renombrado HMS Torbay en 1750.  Fue vendido en 1784.
   fue un navío de 90 cañones botado en 1757.  Fue convertido en pontón en 1784 y desguazado en 1816.
   navío de 98 cañones botado en 1797.  Participó en la batalla de Trafalgar y fue desguazado en 1818.
 HMS Neptune debería haber sido un navío de 120 cañones, per fue renombrado HMS Royal George en 1822, antes de su botadura en 1827. El Royal George fue vendido en 1875.
   fue un navío de 120 cañones botado en 1832.  Fue reconstruido como navío de 72 cañones propulsado por hélice en 1859 y vendido en 1875.
   fue un cúter usado como guardacostas construidos en 1863 y vendido en 1905. 
   llamado previamente Independencia, fue un acorazado ironclad botado en 1874 para la Armada Brasileña. Fue adquirido por la Royal Navy en 1878 y vendido en 1903.
   fue uno de los primeros acorazados tipo Dreadnought botado en 1909 y desguazado en 1922.
  fue un crucero ligero clase Leander botado en 1933 y hundido en 1941.
 HMS Neptune fue un crucero proyectado según las estimaciones navales de 1945, pero fue cancelado en marzo de 1946, y nunca fue ordenado. 
 HMS Neptune es el nombre que recibe el establecimiento en tierra  HMNB Clyde.

Nombres de buques británicos